Cerf Island (dt. „Hirschinsel“) ist der Name folgender Inseln:

 Cerf Island, Insel der Seychellen, siehe Île au Cerf
 Cerf Island, Insel im Providence-Atoll

Siehe auch:
 Île aux Cerfs, Insel bei Mauritius